Schrudde ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schrudde (1920–2004), deutscher Kiefer- und plastischer Chirurg
 Nicola Schrudde (* 1962), deutsche Bildhauerin